5 Finlandzki Pułk Strzelców Imperium Rosyjskiego (ros. 5-й Финляндский стрелковый полк) – pułk piechoty okresu Imperium Rosyjskiego, sformowany 27 marca 1811.

Święto pułkowe: 26 listopada. Dyslokacja w 1914: Mikkeli (Св. Михель).

Przyporządkowanie 1 stycznia 1914 
 22 Korpus Armijny - (ros. 22 АК, 22 армейский корпус)
 2 Finlandzka Brygada Strzelców - (ros. 2-я Финляндская стрелковая бригада)
 5 Finlandzki Pułk Strzelców - (ros. 5-й Финляндский стрелковый полк), Mikkeli

Literatura 
 Raspisanije suchoputnych wojsk 1836 - 1914, Petersburg 1914.
 A. A. Kersnowski, Istorija russkoj armii, Moskwa 1994.

Linki zewnętrzne 
  
 www.grwar.ru 

Historia Finlandii
Pułki strzelców Imperium Rosyjskiego